Зеленоногая камышница () — нелетающая птица из рода камышниц. Вид описан в 1840 году и назван в честь бельгийского ботаника Бартелеми Дюмортье.

Ареал 
Зеленоногая камышница — эндемик острова Тасмания, встречается на бо́льшей части острова, за исключением юго-западной части. Также птиц можно встретить на близлежащих островах.

Описание вида 
Представители вида — нелетающие птицы с длиной тела 45-50 см.

Галерея

Примечания 

Животные, описанные в 1840 году
Камышницы
Нелетающие птицы
Птицы Австралии
Эндемики Тасмании
Дюмортье